Тархата — название рек в Республике Алтай:

 Тархата (приток Чуи)
 Тархата (приток Ело)
 Тархата  — приток Тургунсу